Франсуа́ Александр Вердье́ (; 1651 года, Париж — 20 июня 1730 год, там же) — французский исторический живопописец, рисовальщик, гравёр и скульптор, живший в Париже. Ученик и помощник Шарля Лебрёна; дважды лауреат Римской премии за рисунки.

Биография 
Родился в Париже в 1651 г. В 1668 году завоевал первую премию парижской Академии живописи и скульптуры за рисунок «Première conquête de la Franche-Comté»; и во второй раз — в 1671 году за рисунок «Le Roi donnant la paix à l’Europe». Как лауреат Римской премии был послан в Рим учиться живописи и проживал на вилле Медичи с 1668 по 1671 гг.

В 1678 году был принят в члены Академии; в 1684 году стал её профессором.

Выставлялся в Парижском салоне в 1704 году.

На склоне лет был вынужден жить продажей рисунков, которые сам и разносил под плащом к известным любителям.

Творчество

Рисунки 
 Серия его рисунков «Из истории Сципиона Африканского» в собрании Эрмитажа.

Живопись 
 «Триумф религии» (Le triomphe de la religion, масло, 53x43 см, Лувр).
 «Низвержение восставших ангелов» (La Chute des anges rebelles, масло, 163x134 см, Лувр).

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 451 (Вердье, Францъ).

Рисовальщики Франции
Римская премия художникам
Скульпторы Франции XVII века
Художники Франции XVII века